Никто — многозначное слово.
 Никто (альбом)
 Никто (фильм)
 Никто (Игра престолов)
 «Никто, муж всесовершеннейший» (Nemo, vir perfectus) – пародийное латинское сочинение , известное с конца XIII в. и породившее множество переделок и подражаний в XIV–XV вв.